San Paolo alle Tre Fontane – diaconia
 Chiesa di San Paolo alle Tre Fontane – chiesa di Roma